Pergamos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Pérgamos (ort), Eparchía Lárnakas,

Turkiet 

 Pergamon, ort, Izmir, Bergama, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar